Moretta peut désigner :

 Moretta, une commune italienne de la province de Coni, d'une population de  habitants.
 Moretta, une boisson chaude italienne typique des Marches, surtout de Fano et Pesaro.
 Un moretta, masque vénitien des XVIe et XVIIe siècles pour se protéger du soleil.